Негребе́цкий / Нехребе́цкий () — польская фамилия. Фонетический вариант польской фамилии Нехребецкий, образован от отрицательной приставки «не» и польского слова hrebski, которое переводится как «графский». 

Известные носители:

 Нехребецкий, Владислав (1923—1978) — польский кинорежиссёр-аниматор.
 Негребецкий, Эдуард Эдуардович (1908—1985) — советский теннисист, тренер.